

Onderneming of organisatie 
 Centrale der Metaalindustrie van België, een vakcentrale van de Belgische vakbond ABVV
 Centrale Middenstandsbank, een voormalige Belgische bank
 CMB (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk
 Compagnie Maritime Belge, een Belgische rederij
 Christelijke Middenstandsbond, een Nederlandse werkgeversorganisatie

Overige betekenissen 
 Kosmische achtergrondstraling (Engels: Cosmic microwave background radiation, afgekort CMB), de warmtestraling die is uitgezonden tijdens de oerknal